Эпицентр Чемпионат Украины по футболу 2011/2012 — 21-й Чемпионат Украины по футболу. Начался 5 июля 2011 года матчем за Суперкубок Украины по футболу между «Шахтёром» и «Динамо». Первый тур чемпионата начался 8 июля 2011 года матчем «Ворскла» — «Александрия». Завершился чемпионат 10 мая 2012 года. Чемпионом стал «Шахтёр» (третий раз подряд).

Чемпионат назван по имени титульного спонсора — компании «Эпицентр».

Регламент 
Команды, занявшие 15 и 16 места по итогам чемпионата, покинут Премьер-лигу и перейдут в Первую лигу.

В случае равенства очков у двух или более числа команд, для распределения мест используются
показатели в виде:
 количества общих побед во всех матчах
 разницы забитых и пропущенных мячей во всех матчах
 числа забитых мячей во всех матчах
 результаты личных встреч (число очков, разница забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на выезде).

В случае равенства очков у первых двух команд итоговые места распределятся через «золотой матч».

Участники 
В Украинской Премьер-лиге в 2011/12 годах примут участие 16 команд.

По итогам сезона 2010/11 Премьер-лигу покинули футбольные клубы:

 ПФК «Севастополь» — 15-е место в турнирной таблице (27 очков)
 «Металлург» З — 16-е место в турнирной таблице (24 очка)

Из Первой лиги 2010/11 квалифицировались футбольные клубы:
 ПФК «Александрия» — 1-е место в турнирной таблице (69 очков)
 «Черноморец» — 2-е место в турнирной таблице (65 очков)

Региональное распределение

Техническое оснащение команд

Составы

Тренерские изменения

Распределение мест по итогам турнира 
Победитель чемпионата начнёт своё выступление в Лиге чемпионов сезона 2012/13 с группового этапа. Команда, занявшая второе место — с 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Клубы, занявшие 3, 4 и 5 места, а также победитель кубка примут участие в Лиге Европы 2012/13, с раунда плей-офф (4-го квалификационного раунда) и с 3-го квалификационного раунда соответственно. Команды, занявшие последние два места, отправятся в Первую лигу

Результаты матчей

Премьер-лига. Итоговая таблица 

|

|
|
|
|
|
|
|

Изменение положения команд по ходу чемпионата

Лидеры чемпионата

Обладатели 2 места по ходу чемпионата

Обладатели 3 места по ходу чемпионата

Статистика игроков

Бомбардиры

Ассистенты

Гол + пас

Вратари 

Включены лучшие вратари по соотношению проведённых игр и пропущенных голов, среди тех кто сыграл более 10 матчей

Арбитры 

По итогам опросов Премьер-лигой тренеров и капитанов участвующих команд, лучшим арбитром сезона стал Анатолий Абдула

Жирным шрифтом выделены арбитры ФИФА

Статистика чемпионата

Общая статистика

Таблица посещаемости команд

Наиболее посещаемый матч

Наименее посещаемый матч

Примечания

Ссылки 
 Сезон 2011/2012 на официальном сайте Премьер-лиги
 Премьер-лига 2011/2012 на официальном сайте ФФУ
 Премьер-лига 2011/2012 на сайте «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»
 Чемпионат 2011/2012 на сайте RSSSF
 Чемпионат 2011/2012 на wildstat.ru
 Сезон 2011/2012 на allplayers.in.ua
 Статистика премьер-лиги 2011/2012 на stat-football.com
 Чемпионат Украины (Высшая лига), рейтинг посещаемости

2011/2012
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2011/2012
Футбол на Украине в сезоне 2011/2012